N16 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Rainbow (N16), un sous-marin, un sous-marin de la Royal Navy.

Sciences 
Médecine
 Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles 
 Nissan Almera N16, une automobile du constructeur japonais Nissan ;
 Nissan Pulsar N16, une automobile du constructeur japonais Nissan.

Bus
 Ligne N16 du bus Noctis du réseau bruxellois ;
 Ligne de bus Noctilien N16 de la RATP.

Routes
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres